Карата́й — русская верхняя одежда, использовавшаяся весной и осенью.

Топоним

Казахстан 
 Каратай — село в Успенском районе Павлодарской области.

Россия 
 Каратай — деревня в Арском районе Татарстана.
 Каратай — озеро в Невельском районе Псковской области.
 Каратай-Садак — река в Оренбургской области.

Турция 
 Каратай — городской район в турецком иле (провинции) Конья;

Фамилия 
 Каратай — фамилия среди тюрков, монголов, славян и др. (см. также: Каратаев) Означает "Черный жеребенок":
Каратай — казахский хан Младшего жуза в 1806—1809 годах.
 Каратай, Александр Амвросьевич (известен как Максим Лужанин; 1909—2001) — белорусский поэт, переводчик и критик, сценарист.

См. также 
 Каратаи — этнографическая группа мордвы.
 Каратаев — фамилия.